Ву́лиця Сулейма́на Ста́льського — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Вулиця Сулеймана Стальського — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Сулеймана Стальського — вулиця в місті Київ.

Вулиця Сулеймана Стальського — вулиця в місті Волгоград.
 Вулиця Сулеймана Стальського — вулиця в місті Новоросійськ.
 Вулиця Сулеймана Стальського — вулиця в місті Тула.

Див. також 
 Провулок Сулеймана Стальського

Вулиці, названі на честь людей